Heupkom (Acetabulum ossis ilium)
Acetabulum (maat)